Scufundarea Japoniei se poate referi la:

 Literatură
 1973 Nippon chimbotsu, un roman științifico-fantastic al scriitorului japonez Sakyō Komatsu;

 Film
 1973 Scufundarea Japoniei (film din 1973) (Nihon chinbotsu), film japonez regizat de Shirō Moritani inspirat din roman;
 2006 Scufundarea Japoniei (film din 2006) (Nihon chinbotsu), film japonez regizat de Shinji Higuchi, remake.